Ел Лонгорењо има више значења:

 Ел Лонгорењо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лонгорењо, Ел Ринкон (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лонгорењо, Роландо Кабрера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лонгорењо, Самуел Алкантар (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лонгорењо, Саул Мирелес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику